Рафаэ́ль Гонса́лес Ко́рдова (; 24 апреля 1950) — чилийский футболист, защитник. Участник чемпионата мира 1974, однако весь турнир просидел в запасе сборной Чили.

Карьера

Клубная 
Рафаэль Гонсалес дебютировал в составе «Коло-Коло» 6 декабря 1969 года в выигранном матче у «Депортес Антофагаста» со счётом 4:1. На протяжении последующих 8 сезонов он, вместе с Леонелем Эррерой образовывал один из самых лучших защитных дуэтов в истории «Коло-Коло», став за это время 2-кратным чемпионом Чили, обладателем Кубка Чили, и финалистом Кубка Либертадорес 1973 года. В 1977 году Гонсалес перебрался в «Унион Эспаньола», где сразу же стал чемпионом Чили.

С 1982 по 1985 год выступал за «Сан-Маркос де Арика». Проведя ещё один сезон в «Унион Эспаньоле», Рафа Гонсалес перешёл в «Аудакс Итальяно». Завершил свою карьеру Рафаэль Гонсалес в 1988 году в клубе «Магальянес».

В сборной 
В сборной Чили Гонсалес дебютировал 26 января 1972 года в товарищеском матче со сборной Мексики, завершившимся со счётом 0:2. В составе сборной Гонсалес принял участие в чемпионате мира 1974 года и Кубке Америки 1975 года. Своё последнее выступление за сборную Гонсалес провёл 13 октября 1976 года в товарищеском матче со сборной Аргентины, тот матч чилийцы проиграли со счётом 0:2. Всего за сборную Чили Рафаэль Гонсалес провёл 20 матчей.

Итого: 20 матчей; 5 побед, 4 ничьих, 11 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Чили
 Обладатель Кубка Карлоса Диттборна: 1973
 Обладатель Кубка Леонсио Провосте: 1973

  «Коло-Коло»
 Чемпион Чили (2): 1970, 1972
 Серебряный призёр чемпионата Чили: 1973
 Бронзовый призёр чемпионата Чили: 1974
 Обладатель Кубка Чили: 1974
 Финалист Кубка Либертадорес: 1973

  «Унион Эспаньола»
 Чемпион Чили: 1977
 Бронзовый призёр чемпионата Чили: 1979
 Финалист Кубка Чили: 1978

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Чили на сайте solofutbol.cl
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Магальянес»
Игроки ФК «Сан-Маркос де Арика»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»